

Молодовське сільське поселення — сільське поселення, Стрітенський район, Забайкальський край
 Молодовське сільське поселення — сільське поселення, Шабликінський район, Орловська область